Stati Uniti d'America
 Cohasset – census-designated place della contea di Butte, California
 Cohasset – comune della contea di Norfolk, Massachusetts
 Cohasset – città della contea di Itasca, Minnesota